Loma Verde es el nombre de las siguientes localidades argentinas:

Loma Verde, en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires;
Loma Verde, en el partido de General Paz, provincia de Buenos Aires.